Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Markus Hipfl (ultimo turno)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Tomáš Zíb (Qualificato)
 Clemens Trimmel (primo turno)

 Martín Rodríguez (primo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Tomas Behrend (Qualificato)
 Stéphane Huet (primo turno)

Qualificati 

 Tomas Behrend
 Werner Eschauer

 Tomáš Zíb
 Flávio Saretta

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2001